Schady ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Schady (1856–1903), deutscher Theaterschauspieler
 Wilhelm Schady (1844–nach 1864), deutscher Klassischer Philologe und Bibliothekar